José Francisco puede referirse a:

 José Francisco Álvarez: (n. ¿? - 1841) Estudiante de la Ciudad de Lima
 José Francisco Antelo: (1825 - 1906)  Estudiante Peruano
 José Francisco Barrundia y Cepeda: (1787 - 1854) Político guatemalteco, perteneciente al partido liberal.
 José Francisco Belman: (n. 1975) Exfutbolista español.
 José Francisco Bermúdez: (1782 - 1831) Militar venezolano de ascendencia española, prócer de la independencia de Venezuela.
 José Francisco Biguezal: (1692 - 1762) Obispo de Ciudad Rodrigo el 24 de mayo de 1756 tras un período de docente en la Universidad y de arcediano de Robleda en la catedral de Astorga.
 José Francisco Blake Mora: (1966 - 2011) Político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional. Fue Diputado federal, Secretario General de Gobierno de Baja California de 2007 a 2009 y Secretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón.
 José Francisco Braganza: (1761 - 1788) Príncipe heredero de la Corona de Portugal.
 José Francisco Bustillo Murcia: Militar y político de Honduras que se ha desempeñado en varias funciones de la administración pública.
 José Francisco Cevallos: (n. 1971) Exfutbolista ecuatoriano que jugaba de portero.
 José Francisco Cirre:  (1905 - 1982) Crítico literario español.	
 José Francisco Córdoba: (n. 1977) Más conocido como El Chivi o El Pornoautor y, a partir de 2008, como José Córdoba; es un cantautor español de letras satíricas.
 José Francisco Corrêa da Serra: ( 1750 – 1823) Homo Universalis o "polímata", filósofo, diplomático, estadista, político, y naturalista portugués.
 José Francisco Domínguez del Postigo: Conocido como Domi del Postigo (Baracaldo, Vizcaya, 7 de marzo de 1964) es un actor y periodista español que trabaja actualmente en la radio y la prensa escrita, aunque también ha trabajado en televisión y cine.
 José Francisco Duato: (n. 1958) Profesor e investigador español galardonado con el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en el año 2009, así como el Premio Rey Jaime I a las nuevas tecnologías en el 2006.
 José Francisco Fonseca: (n. 1979) Futbolista mexicano. Juega de delantero, y actualmente juega en el club Atlante FC, de la Primera División de México.
 José Francisco Gallardo Rodríguez: (n. 1946) General Brigadier del Ejército Mexicano y Doctor en Administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
 José Francisco Gana Castro: (1828 - 1894) Militar chileno. Fue jefe del ejército en la guerra civil de 1891.	
 José Francisco Gana López: (1791 - 1864) Militar y político chileno. 
 José Francisco Godoy: (1861 - 1930) Diplomático, biógrafo, periodista y escritor mexicano.	
 José Francisco González: (n. 1971) Futbolista venezolano. Juega de defensa y su actual equipo es el Deportivo Anzoátegui.
 José Francisco Gorriti: (1780 - 1830) Más conocido como ”Pachi Gorriti”, fue un militar argentino, destacado en las guerras de independencia de su país, defensor de la frontera norte contra las invasiones realistas.
 José Francisco Gómez y Argüelles: (n. ¿? - 1854) Militar y político hondureño; presidente de ese país entre 1 de febrero-1 de marzo de 1852. Presidente Provisional de Honduras 9 de mayo al 31 de diciembre de 1853.
 José Francisco Ignacio de Gorriti: (1770 - 1835) Abogado , militar y político argentino, que se destacó por su ayuda y acción en la Guerra de Independencia de la Argentina.
 José Francisco de Isla: (1703 - 1781) Novelista y religioso jesuita español.
 José Francisco Lavat Bayona: (n. 1948) Actor de doblaje, teatro, televisión y locutor mexicano, nacido en la Ciudad de México.
 José Francisco Lorca Navarrete: (1944 - 2000) Catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga.
 José Francisco Marti: (1878 - 1945) También conocido por los cubanos como El Ismaelillo, Pepito o Pepe, fue un político y militar, hijo de un héroe cubano.
 José Francisco Milla Guevara: (1789 - n ¿?) Político de inclinación liberal, Jefe de Estado de Honduras entre 22 de marzo de 1832 al 1 de julio de 1833.
 José Francisco Molina: (n. 1970) Exfutbolista y entrenador español. Jugaba de portero y su primer equipo fue el UD Alzira. Entrenó al Villarreal CF de la Primera División de España durante tres meses, hasta el 19 de marzo de 2012, día en el que fue destituido tras perder 1-0 contra el Levante UD y dejar al equipo al borde del descenso.
 José Francisco Montes Fonseca: (1830 - 1888) Político hondureño. Presidente Provisional de Honduras 11 de enero -5 de febrero de 1862, Presidente de Honduras, de 4 de diciembre-21 de junio de 1863.
 José Francisco Mora: (n. 1981) Futbolista español; juega de defensa central y su actual equipo es el Hércules C.F. de la Segunda División.	
 José Francisco Morazán Quezada: (1792 - 1842)  Militar y político que gobernó a la República Federal de Centro América durante el turbulento periodo de 1827 a 1842.
 José Francisco Olvera Ruiz: (n. 1956) Político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue Presidente municipal de Pachuca de Soto de 2009 a 2010 y es Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo para el periodo 2011 a 2015.
 José Francisco Osorno: (1769 - 1824) Agricultor novohispano que se unió a los insurgentes durante la guerra de la Independencia de México.
 José Francisco Pedrosa Montenegro y Aguiar: (1761 - 1811) Estudió en el Convento de San Francisco de Vivero y a partir de 1777 en la Universidad de Santiago de Compostela, donde fue colegial del Colegio de Fonseca a partir de 1783.
 José Francisco Pena Gómez: (1937 - 1998) Abogado y político dominicano. Líder del Partido Revolucionario Dominicano tras la renuncia de Juan Bosch en 1973.
 José Francisco Pernía: (n. 1954) Empresario y político español, expresidente del Real Racing Club de Santander. 

 José Francisco Porras: (n. 1970) 	Exfutbolista costarricense que se desempeñaba como portero y considerado uno de los mejores porteros de la zona de la CONCACAF.
 José Francisco Rivas Cid: (n. 1953) Político español, que fue alcalde del municipio toledano de Talavera de la Reina y presidente de la «Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha».
 José Francisco Rodil Lombardía: (n. 1953) Periodista y escritor español.
 José Francisco Rojo Arroitia: (n. 1947) Exfutbolista y entrenador español. Jugaba de delantero y su primer equipo fue el Athletic Club de Bilbao.
 José Francisco Ruiz Massieu: (1946 - 1994) Políticó de México y ex-cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
 José Francisco Sánchez González: (n. 1964) Exfutbolista español, que jugaba en la posición de delantero.
 José Francisco Sanfilippo: (n. 1935) exjugador de fútbol argentino.
 José Francisco Sasía: (1933 - 1996) Futbolista uruguayo que se destacó sobre mediados del siglo XX, popularmente conocido como "El Pepe Sasía'".
 José Francisco Segurola: (1775 - 1832) Sacerdote católico, catedrático y escritor novohispano.
 José Francisco Sureda y Blanes: (1916 - 1983) Médico y pintor mallorquín.
 José Francisco Torres: (n. 1987)  Futbolista estadounidense que se desempeña como centrocampista. Su actual equipo es el Pachuca CF de la Primera División Mexicana y también juega con la selección de fútbol de los Estados Unidos.
 José Francisco Ugarteche: (1768 - 1834) Abogado y político argentino de destacada actuación en los primeros años de vida independiente de su país.
 José Francisco Ulloa: (n. 1940) Religioso costarricense acusado de corrupción.	
 José Francisco Urrejola Menchaca:	(1877 - 1946) Político y abogado chileno.
 José Francisco Uría y Riego: (1819 - 1862) Político asturiano.
 José Francisco Vásquez Cano: (1896 - 1961) Músico mexicano del siglo XX que desarrolló una distinguida carrera como director de orquesta, compositor, pianista, académico, promotor cultural, funcionario público, así como fundador de instituciones culturales.
 José Francisco Velasquez (El Joven): Compositor y violinista venezolano. Es hijo de José Francisco Velásquez (El Viejo).
 José Francisco Velasquez (El Viejo): Fecundo compositor venezolano de la época colonial. Se le llama "el Viejo" para distinguirlo de su hijo compositor homónimo José Francisco Velásquez.
 José Francisco Vergara: (1833 - 1889)  ingeniero, periodista y político chileno.
 José Francisco Yunes Zorrilla: (n. 1969) miembro del Partido Revolucionario Institucional desde 1987, diputado federal por el IX Distrito Electoral Federal de Veracruz (Perote) y presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
 José Francisco Zelaya y Ayes: (1798 - 1884) Militar y político de Nicaragua.
 José Francisco de Braganza: Príncipe heredero de la Corona de Portugal.
 José Francisco de Peralta y López del Corral: (1786 - 1844) Sacerdote costarricense	 
 José Francisco de Saldanha Oliveira e Daun: (1790 - 1876), Duque y posteriormente Marqués de Saldanha, fue un oficial y estadista portugués.
 José Francisco de San Martín: (1778 -  1850) Militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las independencias de la Argentina, Chile y el Perú.
 José Francisco de la Cerda Santiago y Concha: (1792 - 1870) Miembro de una aristocrática familia santiaguina, abrazó la causa de la independencia.
 José Francisco Álvarez: (1808 - 1841) Abogado, político y militar argentino, que ejerció brevemente como gobernador de la provincia de Córdoba.